Als Rudermaschine bezeichnet man
 ein Sportgerät, siehe Ruderergometer
 den Antrieb des Ruders eines Schiffes (siehe Rudermaschine (Schiffbau)), eines Flugzeugs oder auch einer Rakete